Arianna Secondini – giornalista italiana
 Felice Secondini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate
 Secondino